Vorwärts Frankfurt steht für:
 den Armeesportklub ASK Vorwärts Frankfurt
 den Fußballclub (FC) Vorwärts Frankfurt, siehe 1. FC Frankfurt